Khéty est un prénom masculin de l'Égypte antique. Il est le nom porté par plusieurs pharaons de la  et la  égyptienne :

  :
 Meribrê Khety (Khéty ), fondateur de la dynastie ;
  ;
  ;
 .
 :
 Ouahkarê Khety (Khéty ) ;
 Nebkaourê Khety (Khéty .

À la , le trésorier de  se nommait également Khéty.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité